Libochovka může být

 Libochovka (přírodní rezervace) – chráněné území pralesního charakteru v okrese České Budějovice
Libochovka (přítok Vltavy) – potok protékající Poněšickou oborou a přírodní rezervací Libochovka v okrese České Budějovice 
 Libochovka (řeka), též Libochůvka – říčka v okresech Žďár nad Sázavou a Brno-venkov, zdrojnice Loučky, přítoku Svratky